Владимир Иванович Сивцов (род. 25 февраля 1938 года, Смоленск) — советский и белорусский тренер по лёгкой атлетике. Заслуженный тренер БССР (1981).

Биография 
Владимир Иванович Сивцов родился 25 февраля 1938 года в Смоленске. В молодости тренировался под руководством Евгения Михайловича Шукевича.

В 1956 году, после окончания школы, поступил на физико-математический факультет Белорусского государственного университета. Проучившись там год, перешёл на географический, а затем — на физкультурный факультет, который окончил в 1962 году.

В течение 30 лет работал старшим тренером Белсовета и клуба «Трудовые резервы» (до 2000 года). Был первым директором минской СДЮШОР. Затем работал в Республиканской школе высшего спортивного мастерства по лёгкой атлетике Министерства образования. Был старшим тренером сборной команды Беларуси по метаниям.

Неоднократно входил в список лучших тренеров года в Белоруссии.

Наиболее высоких результатов среди воспитанников Сивцова достигли:
 Ирина Ятченко — чемпионка мира 2003 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2000 года,
 Андрей Михневич — чемпион мира 2003 года,
 Василий Каптюх — бронзовый призёр Олимпийских игр 1996 года и чемпионатов мира 1995 и 2003 года,
 Александр Малашевич — чемпион Европы среди молодежи 1999 года,
 Михаил Доморосов — бронзовый призёр чемпионата СССР 1981 года.

Награды и звания 
 Почётное звание «Заслуженный тренер БССР» (1981).
 Медаль «За трудовые заслуги» (2012)

Примечания 

Тренеры СССР по лёгкой атлетике
Тренеры по лёгкой атлетике Белоруссии